Шънджоу може да се отнася за:

 Шънджоу (космическа програма) – китайска космическа програма.
 Шънджоу -космически кораб използван в програмата.
 8256 Шънджоу - астероид от основния пояс кръстен на космическия кораб със същото име.
 Шънджоу (град) - град в провинция Хъбей, Китай.